Grotte du Figuier est un toponyme qui peut désigner :
 Grotte du Figuier (Marseille), grotte classée monument historique, à Marseille (Bouches-du-Rhône).
 Grotte du Figuier (Saint-Martin-d'Ardèche), grotte ornée à Saint-Martin-d'Ardèche (Ardèche)